Кузнечик может означать:

 Кузнечики — название насекомых из подсемейства Кузнечиковые.

Географические объекты 
 Кузнечики — посёлок в городском округе Подольск Московской области.
 Кузнечики — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Кузнечики — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Кузнечики — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Кузнечики — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Прочее 
 Кузнечик — советский художественный фильм 1978 года.
 Кузнечик — спортивный снаряд.
 Кузнечик — стихотворение Велимира Хлебникова.
 Кузнечик — алкогольный коктейль.
 Кузнечик — порог американской кухни.
 Кузнечик — блочный шифр, утверждён в качестве стандарта ГОСТ Р 34.12-2015 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»
 Кузнечик — галактика UGC 4881 (другие обозначения — Arp 55, VV 155)